Lancia Delta kan henvise til flere forskellige bilmodeller:
 Lancia Delta (1911) bygget mellem 1911 og 1912
 Lancia Delta – bygget mellem 1979 og 1999
 Lancia Delta (1993) – anden modelgeneration, produceret 1993 til 1999.
 Lancia Delta (2008) – bygget siden 2008